Соколова, Елена Александровна:
 Соколова, Елена Александровна (род. 1973) — российская актриса и певица.
 Соколова, Елена Александровна (род. 1986) — российская легкоатлетка, прыгунья в длину.